Whig Party (Verenigd Koninkrijk)
Whig Party (Verenigde Staten)
True Whig Party (Liberia)